Grabik je lahko:
 Grabik Ilova (Bosna in Hercegovina)
 Grabik (Hrvaška)